Il Campionato europeo di pallacanestro femminile Under-20 2013 è stato la dodicesima edizione del torneo organizzato dalla FIBA Europe. Il torneo si è svolto a Samsun, in Turchia, dal 4 al 14 luglio 2013. La  si è confermata campione d'Europa, vincendo il titolo per la quarta volta.

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gruppo E

Gruppo F

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali

Finali
3º posto

1º posto

Incontri dal 5º all'8º posto

Semifinali

Finali
7º posto

5º posto

Incontri di classificazione 
Le 4 squadre eliminate dal primo turno si affrontano in un girone.

Gruppo G

Tabellone dal 9º al 16º posto

Quarti

Semifinali

Finali
11º posto

9º posto

Incontri dal 13º al 16º posto

Semifinali

Finali
15º posto

13º posto

Classifica finale

Riconoscimenti ai giocatori

MVP del torneo 
  Astou Ndour

Miglior quintetto del torneo 
 Olcay Çakır
 Francesca Dotto
 Inmaculada Zanoguera
 Artemis Spanou
 Astou Ndour

Statistiche 

Punti

Rimbalzi

Assist

Division B 
Il torneo di Division B si è svolto a Albena, in Bulgaria, dal 4 al 14 luglio 2013.

Collegamenti esterni